Existuje více nositelů finského příjmení Nieminen:

 Jarkko Nieminen (* 1981) – finský tenista
 Martti Nieminen (1891–1941) – finský zápasník
 Mika Nieminen (* 1966) – finský lední hokejista
 Toni Nieminen (* 1975) – finský skokan na lyžích
 Ville Nieminen (* 1977) – finský lední hokejista

Příjmení se skládá z niemi,znamenajícího „poloostrov“ a sufixu -nen. V roce 2014 bylo jméno Nieminen s 21 107 nositeli čtvrtým nejčastějším příjmením ve Finsku.

Reference